віза — уповноважнювальний напис для дозволу перетину кордону
 віза (платіжна система) — українське прочитання бренду компанії «Visa»
 віза чи візування (дія) — засвідчення реєстрації документу у документообігу. Візування у канцелярії документа.. Див. також: парафа, гриф, резолюція